En Pologne, Szumiąca peut désigner :

 Szumiąca, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Szumiąca, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Szumiąca, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.